Москва-Сортировочная — часть названия нескольких станций Московской железной дороги в Москве:
 Москва-Сортировочная-Киевская — грузовая станция на Киевском направлении МЖД
 Москва-Сортировочная-Рязанская — бывшая станция, ныне сортировочный парк Перово-4, часть станции Перово Рязанского направления
 Москва-Сортировочная — локомотивное депо на Рязанском направлении

Другие сортировочные станции в Москве 
 Бекасово-Сортировочное
 Лосиноостровская
 Люблино-Сортировочное
 Перово
 Ховрино

См. также 
 Москва-Пассажирская (значения)
 Москва-Товарная (значения)
 Москва-Бутырская (неофиц. Москва-Савёловская)
 Москва-Рижская
 Москва-Каланчёвская (Москва-Техническая-Курская)
 Москва-Станколит
 Москва II-Митьково
 Москва III
 Москва-Южный Порт
 Сортировочная станция
 Список железнодорожных станций и платформ Москвы